De Latijnse naam van Philippopel, thans Plovdiv
Een plaats in Zuid-Afrika, Philippolis (Zuid-Afrika)
Het huidige Shahba in Syrië, de stad werd gebouwd door de Romeinse keizer Philip de Arabier (een van de soldatenkeizers) 244-249